Rywalizacja w wadze do 50 kg kobiet w zapasach na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 została rozegrana w dniach 6-7 sierpnia 2021 w hali Makuhari Messe w Mihama-ku w Chiba.

W zawodach wzięło udział 16 zapaśniczek z 16 państw.

Drabinka turniejowa 

 F - zwycięstwo przez położenie na łopatki
 w/o - walkower

Repasaże

Klasyfikacja

Bibliografia 

 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020